Toren steht für
 KEMA Toren, Sendeturm in Arnheim, Niederlande
 Toren op Zuid, Bürohochhaus in Rotterdam 

Toren ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard van den Toren (* 1966), niederländischer evangelischer Theologe
 Cat Toren, kanadische Jazzmusikerin
 Olof Torén (1718–1753), schwedischer Naturforscher und Pfarrer

Siehe auch:
 Thoren
 Plompe Toren
 Torren
 Torn (Begriffsklärung)